Reactor — физический движок, интегрированный в состав программы трёхмерного моделирования Autodesk 3ds Max и разработанный ирландской компанией Havok. «Reactor» является специальной версией движка реального времени «Havok Physics», разработанной специально для использования внутри 3ds Max.

История 
Впервые «Reactor» появился в 3ds Max 5-й версии. В следующей, 6-й версии 3ds Max «Reactor» был обновлён до второй версии. В 3ds Max 9 можно выбрать, на базе какой — третьей или первой версии движков «Havok» будет производиться расчёт. 

Начиная с 3ds Max 2012, которая вышла в апреле 2011 года, модуль «Reactor» был убран из программы, а его место занял «MassFX», основанный на физическом движке PhysX.

Технологические характеристики 
«Reactor» способен проводить расчёты на обнаружение столкновений и моделирование физического поведения для следующих классов тел: абсолютно твёрдое тело, деформируемое тело, ткань и верёвка, а также для тел, являющихся составными из данных четырёх. Кроме этого, «Reactor» способен моделировать взаимодействие данных четырёх классов тел с объёмами жидкости и настраивать некоторые параметры жидкости, такие как вязкость.

«Reactor» включает большое количество сил, которые могут воздействовать на физические объекты: гравитацию, ветер и механические воздействия. Кроме этого, присутствует определённый набор составных физических тел: пружина, мотор, разрушаемые объекты, «тряпичные куклы» и автомобили с настраиваемыми параметрами (корпус, оси, колёса).

«Reactor» содержит ограничители соединений, включая петлевые, шарнирные и поршневые соединения, призматические соединения, соединения оси с колесом и другие.

Примечания

Внешние ссылки 
 
 
 
 
 

Физические движки